Список неметропольных графств Англии по населению по состоянию на 2007 г. Внимание! Возможны неточности.

См. также

Источники 
 Национальное статистическое агентство Великобритании (Office for National Statistics (ONS) (2007).

 
Списки:Англия